Brayton (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Brayton (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire